Elat steht für:

 Elat (Kei Besar), ein Ort auf der indonesischen Insel Kei Besar
 Eilat, eine israelische Stadt